Кулешов, Алексей:
 Кулешов, Алексей Антонович (1936—2004) — советский партийный и государственный деятель.
 Кулешов, Алексей Владимирович (род. 1979) — российский волейболист.